Gouvernement Eduardo Dato (2)
 Gouvernement Eduardo Dato (3)

Voir aussi 
 Eduardo Dato Iradier